Laspra steht für:

 Laspra (Castrillón), eine Parroquia von Castrillón

Laspra ist der Familienname von:

 Miguel Olaortúa Laspra (1962–2019), spanischer Ordensgeistlicher, Apostolischer Vikar von Iquitos in Peru